

Astronomia 
 238817 Titeuf – asteroide della fascia principale

Altro 
 Titeuf – serie a fumetti creata dallo svizzero Philippe Chappuis
 Titeuf – serie animata francese prodotta da MoonScoop basata sull'omonimo fumetto
 Titeuf - Il film – film d'animazione del 2011 diretto da Philippe Chappuis basato sull'omonimo fumetto
 Titeuf: Méga-Compet' – videogioco del 2004